Malaita (eiland), een eiland in de Salomonseilanden
Malaita (provincie), een provincie van de Salomonseilanden